Виктор Викторович Мейстер () — казахстанский государственный служащий, глава Аркалыкской городской администрации (1990—1992).

Биография 
Родился 22 декабря 1947 года в селе Семеновка Кустанайского района Кустанайской области.

В 1967 году окончил Казахстанский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности инженер-электрик, в 1978 году — заочное отделение Целиноградского сельскохозяйственного института.

Работал инженером-электриком совхоза «Затобольский». С 1971 по 1974 годы — начальник Аркалыкских районных электрических сетей, в 1974—1977 — заместитель директора Тургайского областного п.п. электрических сетей, в 1977 1985 — директор п.п. Восточных и Южных электрических сетей «Кустанайэнерго».

С 1985 по 1987 годы — заведующий отделом Тургайского обкома партии.

С 1987 по 1990 годы — управляющий трестом «Тургайалюминстрой».

С 1990 по 1992 годы — председатель Аркалыкского горисполкома, горсовета.

В 1992 года — глава Аркалыкской городской администрации.

С 1992 по 1997 годы — заместитель главы администрации акима Тургайской области.

С 1998 по 1999 годы — заместитель акима Костанайской области.

С 1999 по 2013 годы — первый заместитель акима Костанайской области.

С 2013 по 2016 годы — советник акима Костанайской области.

С 2013 года на заслуженном отдыхе.

Награды и звания 
 Орден «Барыс» 3 степени (Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года)
 Орден Курмет (Указом Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2001 года)
 2005 — нагрудный знак «Почётный дорожник»
 2006 — нагрудный знак «Почётный строитель Республики Казахстан»
 2007 — почётное звание «Заслуженный энергетик Республики Казахстана»
 2018 — почётное звание «Почетный гражданин Костанайской области» за особый вклад в социально-культурное развитие области

Государственные медали
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «В ознаменование 100-летия железной дороги Казахстана» (2004)
 Медаль «50 лет Целине» (2004)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «20 лет Астане» (2008)

Примечания

Ссылки 
 

Председатели городских исполкомов Казахской ССР
Почётные граждане Костанайской области
Заслуженные энергетики Казахстана
Энергетики Казахстана
Акимы Аркалыка